Weinstraße 40 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Weinstraße 40 (Deidesheim)
 Weinstraße 40 in  Edenkoben, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Edenkoben #Einzeldenkmäler